Восход солнца:
 Восход солнца — появление солнца над горизонтом данного места.
 «Восход солнца» — фильм 1927 года.
 «Восход солнца» — детский фантастический роман, издан в 2009 году.

См. также 
 Восход солнца в Кампобелло
 И восходит солнце
 Перед восходом солнца